1995 Голяма награда на Португалия е 15-о за Голямата награда на Португалия и тринадесети кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 24 септември 1995 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Португалия